Змиево — название населённых пунктов:

Болгария 
 Змиево — село в Смолянской области.

Россия 
 Змиево — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Змиево — село в Свердловском районе Орловской области.